Сент-Еле́н-дю-Лак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південний схід від Парижа, 100 км на схід від Ліона, 16 км на південний схід від Шамбері.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 257 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 725,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Елен-дю-Лак на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Елен-дю-Лак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Елен-дю-Лак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Елен-дю-Лак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Елен-дю-Лак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Савоя